Вітлі (округ, Індіана)
 Вітлі (округ, Кентуккі)

Див. також 
 Вітлі